Komitee steht für: 

 Gremium, zur Erfüllung einer Aufgabe gebildete Expertengruppe
 Das K.O.M.I.T.E.E., deutsche militante Untergrundorganisation

Siehe auch:
 Zentralkomitee (Begriffsklärung)

 Committee, Kommission (Begriffsklärung), Rat